Sezon 1893/1894 First Division – drugi sezon angielskiej pierwszej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą First Division. Mistrzem ligi został zespół , który uzyskał 44 punktów w ciągu całego sezonu. Był to pierwszy tytuł mistrzowski dla tego zespołu.

Drużyny 
Po sezonie 1892/1893 nie nastąpiły żadne zmiany w ilości zespołów biorących udział w rozgrywkach First Division. W wyniku rozegranych w kwietniu 1893 roku meczów testowych dwa zespoły uzyskały awans ( i ) kosztem czternastego  i piętnastego .

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Wyniki meczów

Mecze testowe 
Mecze testowe były pierwowzorem dzisiejszych play-offów. Trzy najsłabsze zespoły First Division (sklasyfikowane na miejscach 14-16) zagrały przeciwko trzem najlepszym zespołom Second Division. W wyniku tych meczów jedna drużyna () utrzymała miejsce w pierwszej lidze, awansowały zaś  i .  pozostało w drugiej lidze na kolejny sezon, zaś  i  zostały relegowane.

Statystyki sezonu 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 949
 Średnia liczba bramek na mecz: 3,91
 Największa wygrana u siebie: 9 – 0 Aston Villa – Darwen (26 grudnia 1893)
 Największa wygrana na wyjeździe: 0 – 8 Wolverhampton Wanderers – West Bromwich Albion (27 grudnia 1893)

Zobacz też 
 System ligowy piłki nożnej w Anglii
 Premier League
 The Football League

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tabela i wyniki (ang.)
 
 Królowie strzelców sezonów 1889-1915 (ang.)
 Stroje klubów (ang.)

1893 w piłce nożnej
1893 w Wielkiej Brytanii
1894 w piłce nożnej
1894 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii